Строительный — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Строительный — поселок в Толебийском районе Туркестанской области, в 1992 г. объединен с посёлком Подхоз в село Таскешу.

Россия 
 Строительный — разъезд в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.
 Строительный — посёлок в Бондарском районе Тамбовской области.
 Строительный — посёлок в Киреевском районе Тульской области.

См. также 
 Строительный проезд
Строитель
Строительное